Проспе́кт «Пра́вди» — радянська назва проспектів у деяких населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР. Назва — на честь газети «Правда».

Також, сучасна назва проспекту в Києві на честь абстрактного поняття «правда».

Проспект Правди — проспект у місті Київ.

 Проспект «Правди» — колишня назва вулиці Євгена Тельнова у місті Кропивницький.
 Проспект Газети «Правда» — колишня назва Слобожанського проспекту у місті Дніпро.
 Проспект «Правди» — колишня назва проспекту Незалежності у місті Харків.

Проспект Газети «Правда» — проспект у місті Мінськ.

Проспект Правди — колишня назва проспекту Алтинсаріна в місті Алмати.

Примітки 

Проспекти
Газета «Правда»